Hugues de Vienne (Bosonide), comte dans le Royaume de Bourgogne ()
 Hugues de Vienne, archevêque de Vienne ()
 Hugues de Vienne, comte de Vienne ()